Il doppio del torneo di tennis Barcelona Ladies Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrici Larisa Neiland e Arantxa Sánchez Vicario che hanno battuto in finale Julie Halard e Nathalie Tauziat 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (primo turno)

 Magdalena Maleeva /  Conchita Martínez (primo turno)
 Laura Golarsa /  Mercedes Paz (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1994